Альдрованди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Альдрованди, Помпео (1668—1752) — итальянский кардинал и губернатор Рима.
 Альдрованди, Улиссе (1522—1605) — итальянский учёный эпохи Возрождения, гуманист, врач, натуралист, ботаник и энтомолог, зоолог.
 Альдрованди Гатти, Клелия (1901—1989) — итальянская арфистка.